Francisco Coelho ist der Name folgender Personen:

* Francisco Coelho (Gewichtheber) (* 1962), portugiesischer Gewichtheber 
 Francisco Adolfo Coelho (1847–1919), portugiesischer Pädagoge, Volkskundler und Philologe
 Francisco José Villas-Boas Senra de Faria Coelho (* 1961), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Braga

Siehe auch:
 Francisco Coello